Bacotia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Tutt 1899. Bacotia ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Bacotia